Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1973/1974  — XLI чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с ноября 1973 года по март 1974 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1973/1974 года принимали участие 10 команд: московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», каунасский «Жальгирис», тбилисское «Динамо», киевские «Строитель» и СКА, тартуский «Калев», минский РТИ и рижский СКА.

Составы команд 
ЦСКА (Москва) В.Акимов, С.Белов, В.Викторов, В.Гомельский, Н.Дьяченко, И.Едешко, А.Жармухамедов, В.Иллюк, Е.Коваленко, Н.Ковыркин, П.Лушненко, В.Милосердов, А.Назаренко, В.Петраков, С.Ястребов. Тренер – Александр Гомельский.

Спартак (Ленинград) В.Арзамасков, А.Белов, А.Большаков, В.Бородин, Е.Волчков, А.Гансон, Л.Иванов, С.Кузнецов, А.Кулаков, А.Макеев, Ю.Павлов, И.Рожин, М.Силантьев, И.Сталоверов, В.Фёдоров, Ю.Штукин, В.Яковлев. Тренер – Владимир Кондрашин.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, Ш.Вайнаускас, Э.Василяускас, Р.Вензбергас, И.Гидайтис, Л.Жукайтис, А.Жукаускас, Э.Кубилюнас, А.Линкявичус, В.Масальскис, В.Масюлис, М.Мисюнас, В.Палёнис, М.Паулаускас, А.Сцинскас, В.Таролис, В.Урба, Э.Хакас, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Витаутас Бимба.

Динамо (Москва) А.Авраамов, В.Анненков, А.Бешкарев, А.Блик, А.Болошев, А.Гончаров, Д.Ерёмин, В.Жигилий, В.Лебедев, А.Сидякин, В.Соколов, А.Сологуб, М.Сухов, В.Федоринов, Н.Фесенко, А.Харченков. Тренер – Евгений Алексеев.

Динамо (Тбилиси) Г.Бичиашвили, Б.Болквадзе, А.Васютинский, В.Джгереная, Ю.Дзидзигури, З.Карабаки, К.Кахиани, Г.Киласония, М.Коркия, Н.Коркия, Д.Магалтадзе, И.Нариманидзе, Т.Пицхелаури, Ю.Пулавский, З.Саканделидзе, В.Угрехелидзе, Т.Чихладзе, Л.Чхиквадзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Строитель (Киев) С.Беляев, А.Вальтин, С.Григорьев, В.Детюк, С.Заброда, Ю.Зазимко, А.Здрак, В.Землянухин, С.Коваленко, А.Кравчук, В.Мартынов, А.Медведь, Налисный, Н.Погуляй, С.Савченко, А.Сальников, В.Семененко, В.Смольяков, В.Ткаченко, Г.Устименко. Тренер – Александр Клименко.

Калев (Тарту) Ю.Варул, К.Ильвес, П.Кокк, А.Крикун, Т.Лаур, Я.Лентсиус, Я.Липсо, Ю.Метсалу, Я.Орав, Р.Покла, Т.Рандала, Я.Салуметс, А.Таммисте, М.Тикс, П.Томсон, В.Филатов. Тренер – Ильмар Куллам*, Аугуст Сокк.

СКА (Киев) В.Белаш, В.Бурковский, А.Вяткин, Н.Галайдюк, Б.Дербенцев, Ю.Егоров, С.Заброда*, Г.Каржин, Ю.Клименко, С.Кочергин, Р.Нестеров, В.Новиков, В.Окипняк, В.Салухин, Н.Сушак, Е.Филозоф, В.Фирсов, Чистяков, З.Хромаев, А.Чугунов, А.Шальнёв. Тренер – Александр Леонов.

РТИ (Минск) Ф.Артёменко, П.Беликов, А.Борисов, В.Гузик, А.Жедь, В.Зеленко, В.Казаков, А.Князев, Е.Ковалёв, В.Кравченко, Н.Красницкий, В.Крисевич, А.Ладутько, А.Попков, А.Радюк, Е.Уткин, К.Шереверя, А.Шукшин. Тренер – Иван Панин.

СКА (Рига) В.Андреев, Я.Балодис, К.Белопуцкий, А.Бирзе, Ю.Бирзниекс, Н.Болвачёв, Р.Валакс, Э.Вонсович, И.Жвигурс, В.Захаров, Р.Калвиньш, А.Кульков, Р.Манцевич, А.Ошс, С.Паткаускас, В.Пипикис, А.Рекевиц, Р.Рыжик, К.Стрелис, Б.Субботин, Я.Тауриньш, К.Тярве, Ю.Фролов, В.Эглитис, Я.Эглитис. Тренер – Янис Зелтиньш. 

 * - покинул команду в ходе сезона.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1973/1974 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1973/1974 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

1974 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1974 году
Чемпионаты СССР в 1973 году